Beresan ist 

 eine Insel im Schwarzen Meer, die in der Nähe der Mündung des Dnepr liegt; siehe Beresan (Insel).
 ein Fluss und Liman in der Ukraine, siehe Beresan (Fluss)
 eine Stadt in der Nähe von Kiew (Ukraine); siehe: Beresan (Stadt)
 ein Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Otschakiw, siehe Beresan (Otschakiw)
 ein Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Biljajiwka, siehe Beresan (Biljajiwka)
 ein ehemaliger Kolonistenbezirk in der Ukraine, siehe Beresan (Kolonistenbezirk)